Wola Błędowska peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Wola Błędowska, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki
 Wola Błędowska, village du powiat d'Ostrołęka